Сойерлинг — фамилия :

 Сойерлинг, Карл (1727—1795) — шведский актёр и театральный режиссёр.
 Сойерлинг, Каролина (1769—1821) — шведская оперная актриса, дочь Карла Сойерлинга.
 Сойерлинг, Маргарета (1747—1820) — шведская актриса и театральный режиссёр, жена Карла Сойерлинга.
 Сойерлинг, Шарлотта (1782/1784—1828) — шведская актриса и композитор, дочь Карла Сойерлинга.

См. также 
 Сёдерлинг